Катракис () — греческая фамилия. Известные носители: 

 Катракис, Манос — греческий актер.
 Катракис, Кристина — американская художница, искусствовед, арт-критик и педагог.